Helms kan avse

Personer
 Adam Helms (1904–1980), svensk bokförläggare
 Bobby Helms (1933–1997), amerikansk countrysångare
 Ed Helms (född 1974), amerikansk skådespelare och komiker
 Elisabeth Helms (född 1946), svensk översättare
 Greta Helms (1903–1990), svensk bokförläggare
 Jacob Helms (1824–1906), dansk konsthistoriker
 Jesse Helms (1921–2008), amerikansk politiker, republikan, senator för North Carolina
 Johannes Helms (1828–1895), dansk skolman
 Otto Helms (1866–1942), dansk läkare och ornitolog
 Randel McCraw Helms (född 1942), amerikansk historiker och författare
 Susan J. Helms (född 1958), amerikansk astronaut

Geografi

Antarktis
 Mount Helms

Australien
 Helms Island
 Helms Lakes

Efternamn
Efternamnsförgreningssidor